Па́вел Ипа́тов:
 Ипатов, Павел Леонидович (род. 1950) — губернатор Саратовской области.
 Ипатов, Павел Фёдорович (1914—1994) — советский учёный, профессор, доктор экономических наук.